Flavio Chigi kan avse:

 Flavio Chigi (1631–1693), italiensk kardinal
 Flavio Chigi (1711–1771), italiensk kardinal
 Flavio Chigi (1810–1885), italiensk kardinal